Générac puede referirse a: 

 Générac, comuna francesa situada en Gard.
 Générac, comuna francesa situada en Gironda.